La saison 2009-2010 de Pro B est la soixante-et-onzième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la dix-septième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.

Pau-Lacq-Orthez, premier de la saison régulière, remporte la finale du championnat contre Limoges, second, et est couronné champion de France de Pro B pour la seconde fois. Palois et limougeauds sont promus en Pro A pour la saison 2010-2011.

Formule 

Dix-huit clubs professionnels s'affrontent lors de la saison régulière qui se déroule du 25 septembre 2009 au 11 mai 2010. Chaque équipe dispute trente-quatre matchs, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur, soit deux rencontres contre chaque adversaire de la division. À l'issue de la saison, le premier du classement est directement promu en Pro A pour la saison 2010-2011. Les équipes classées  et  sont reléguées en NM1.

Les huit meilleures équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les playoffs et s'affrontent sous forme d'un tournoi qui se tient du 18 mai au 13 juin 2010. Les quarts de finale opposent le premier de la saison régulière au huitième, le second au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième, et se disputent au meilleur des 3 manches, au même titre que les demi-finales. La finale se tient à la Bercy Arena le 13 juin sur un match sec. L'équipe vainqueur de ce match est couronnée championne de France de Pro B et accède à la Pro A. Si l'équipe championne est également l'équipe ayant remporté la saison régulière, alors l'équipe classée deuxième de la saison est promue en Pro A.

Clubs participants 

Légende des couleurs

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matchs

Équipe leader journée par journée

Playoffs

Promotions et relégations 

Pau-Lacq-Orthez, premier de la saison régulière et champion de France, accède à la Pro A au même titre que Limoges, second de la saison régulière et finaliste. Respectivement  et  de la saison, Bordeaux et Brest sont relégués en NM1 pour la saison 2010-2011.

Distinctions individuelles

Trophées officiels

Leaders statistiques

Notes et références

Voir aussi 

 Championnat de Pro B
 Saison 2009-2010 de Pro A
 Saison 2009-2010 de Nationale 1
 Saison 2009-2010 de LFB (féminin)
 Coupe de France 2008-2009

Lien externe 

 Site officiel de la LNB

2009
France M2
Basket-ball M2
Championnat M2